Рич ( — богатый) — английская фамилия. Известные носители:
 Рич, Адриенна (1929—2012) — американская поэтесса, публицист, представительница второй волны феминизма.
 Рич, Айрин (урождённая Айрин Фрэнсис Лютер; 1891—1988) — американская актриса.
 Рич, Александр (1924—2015) — американский учёный, специалист в области изучения и структуры биополимеров.
 Рич, Бадди (1917—1987) — американский джазовый барабанщик.
 Рич, Бенджамин (1925—1995) — американский авиаконструктор.
Рич, Бенджамин (род. 1974) — британский блогер, автор канала Bald and Bankrupt.
 Рич, Вера (1936—2009) — английская поэтесса и переводчица.
 Рич, Лаки Даймонд (род. 1971) — новозеландский гражданин, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса как самый татуированный человек в мире.
 Рич, Лесли (1886—1969) — американский пловец.
 Рич, Марк (1934—2013) — американский предприниматель, основатель компании Marc Rich & Co.
 Рич, Ричард (род. 1951) — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и автор песен.
 Рич, Роберт (род. 1963) — американский эмбиент-музыкант и композитор.
 Рич, Роберт (1685—1768) — британский военачальник, политик.
 Рич, Чарли (1932—1995) — американский исполнитель и музыкант в жанрах кантри, поп, рокабилли, джаз, блюз, госпел.
 Рич, Шэрон (род. 1953) — американская писательница и историк кино.

См. также 
 Рих, Мартин (нем. Martin Rich; 1905—2000) — американский дирижёр, пианист и музыкальный педагог германского происхождения.
 Рич, Валентин Исаакович (род. 1922) — советский писатель-фантаст, журналист и популяризатор науки, поэт.
 Рич — административно-территориальный округ в штате Юта (США).